

Patronyme 

 Funmi Falana, juriste nigériane, militante des droits des femmes
 Lola Falana, actrice, danseuse, chanteuse et prédicatrice catholique américaine